Kathedra Petri (auch in der lateinischen Schreibweise mit C) steht für:
 die Kathedra (der Lehrstuhl) des Papstes in der Lateranbasilika
 Kathedra Petri (Fest), auch „Petri Stuhlfeier“, ein Fest der römisch-katholischen Kirche
 Cathedra Petri (Kunstwerk), ein Reliquiar in Form einer Thronnachbildung im Petersdom